Remember ( für „Erinnerung“, „Erinnere“) steht für:

Musik:
 Remember, postumes Kompilationsalbum von John Lennon (2006)
 Remember: A Tribute to Wes Montgomery, Jazzalbum von Pat Martino (2006)
 Remember (Lied), Lied von Disturbed (2002)

Filme:
 Remember?, eine romantische Komödie mit Robert Taylor (1939)
 Remember (2015), ein Film mit Christopher Plummer